Landesamt für Umweltschutz steht für:

 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Behörde im Freistaat Bayern, existierte 1971 bis 2005
 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Landesbehörde des Landes Sachsen-Anhalt